ANR peut faire référence à :

 Alliance nationale républicaine, un parti politique algérien ;
 Agence nationale de renseignements, un service de renseignements de la République démocratique du Congo ;
 Alliance nationale de la résistance, un mouvement d'opposition tchadien ;
 Agence nationale de la recherche, une agence gouvernementale française visant à financer la recherche publique ;
 par extension, les chercheurs désignent souvent par  une demande de financement effectuée auprès de l'Agence nationale de la recherche ou le financement lui-même ;
  ;
 Actif net réévalué ;
 Alliance pour une nouvelle République ;
 Atmosphère normale de référence ;
 , le nom de l'armée de l'air de la République sociale italienne ;
 Armée nationale révolutionnaire, l'armée du Kuomintang ;
 Association Neurofibromatoses et Recklinghausen, une association de malades portant la neurofibromatose.

Notes et références